Северные амуры — исторически сложившееся название, данное башкирским воинам французами в эпоху наполеоновских войн 1807—1814 годов.

Появилось при подписании Тильзитского мирного договора в июне 1807 года. В то время башкирские воины вооружались луками и стрелами. Французы, под влиянием ампирской культуры сравнивали их античным богом Амуром.

В своих мемуарах наполеоновский генерал де Марбо писал об огромном впечатлении, произведенном на наполеоновскую армию башкирскими воинами, которых за мастерское владение луками французы прозвали «северными амурами».

Для башкирских полков война с наполеоновской Францией началась еще в 1806 — 1807 годах русско-прусско-французской войне. Из Оренбургского края против Наполеона двинулось 600 калмыков, 1 тысяча челябинских и оренбургских казаков и 7 тысяч башкир.

 
Заграничные походы русской армии в 1813—1814 гг. расширили географию использования этого названия. Для борьбы с нашествием наполеоновских войск, по инициативе башкир, правительством России было создано 28 полков. На службу отправляли мужчин в возрасте от 20 до 50 лет. В среднем от 4 — 5 дворов выставлялся один человек. Снабжение уходивших на службу с оружием, одеждой, лошадьми и продовольственными припасами производилось за счет башкирского и мишарского населения края. Обмундирование состояли из суконного кафтана синего или белого цвета, такого же цвета широких шаровар с широкими красными лампасами, белой остроконечной шапки, которая с двух сторон была разрезана и загнута, кожаного ремня, портупеи и сапог. Вооружались копьём, саблей, колчаном со стрелами. Лишь некоторые имели ружья и пистолеты.

В составе армейской кавалерии башкирская и казачья конницы помогали русским войскам в изгнании французов из Гамбурга, Эрфурта, Берлина, Веймара, Франкфурта-на-Майне. Девять башкирских полков, 2-й тептярский, 2-й мишарский, 8-й оренбургский казачий полки победоносно вступили в Париж. Участника боев получили серебряные медали «За взятие Парижа 19 марта 1814 года» и другие знаки отличия. Все участники Отечественной войны 1812 года были награждены серебряными медалями «В память войны 1812—1814 годов».

См. также 
Иррегулярные войска в Российской империи

Башкирская стрела — артефакт, фигура стрелы на шпиле кирхи церкви Святого Лауренция в коммуне Шварца на земле Тюрингия.

Примечания

Ссылки 
 Яныбай Хамматов. Роман-дилогия "Северные амуры" / "Төньяҡ амурҙары". На башкирском: Уфа, 1983, 1985. На русском: Москва, изд. "Советский писатель", 1987; Уфа, изд. "Китап", 2012. 
 Северные амуры - статья в Энциклопедии Башкортостана
 Рахимов Р. Н. Северные амуры. Военная история башкир: энциклопедия/ гл. Ред. А. З. Асфандияров. — Уфа: Башкирская энциклопедия, 2013. − 432 с.; ил., карты ISBN 978-5-88185-076-0
 История Башкортостана: С древнейших времен до конца XIX в. Учебник для 8 кл. Отв.ред. И. Г. Акманов. — Уфа: Китап, 2005. ISBN 5-295-03503-4
 Асфатуллин С. Г. Северные амуры в Отечественной войне 1812 года. — Уфа: полиграфкомбинат, 2000.
  Башкиры в Отечественной войне 1812 года
 
  Фильм Фёдора Бондарчука

Отечественная война 1812 года
История Башкортостана
Лук (оружие)